Tai Ding kan avse:

 Shang Wen Wu Ding, kung under den sena kinesiska Shangdynastin
 Shang Da Ding, kunglighet i den tidiga kinesiska Shangdynastin